Jer je ime dveh črk cirilice:
Ъ se imenuje veliki jer ali trdi znak
Ь se imenuje mali jer ali mehki znak

Glej tudi:

 Ы - jeri

Cirilica